Ел Рефухио, Ранчо има више значења:

 Ел Рефухио, Ранчо (Хесус Марија), насеље у савезној држави Агваскалијентес у Мексику
 Ел Рефухио, Ранчо (Ел Љано), насеље у савезној држави Агваскалијентес у Мексику